Urbania peut faire référence à :

 Urbania Hampson, 1901 est un genre d'insectes de la super-famille des scarabées, de la famille des cétoines ;
 Urbania Phil. 1891 est un genre de plantes de la famille des ;
 Urbania est un magazine québécois ;
 Urbania est une commune italienne de la province de Pesaro et Urbino dans la région Marches en Italie ;
 Urbania est un film américain réalisé par Jon Shear en 2000 ;
 Urbania est un réseau d'administrateurs de biens et d'agences immobilières en France.

Voir aussi : 
Archidiocèse d'Urbino-Urbania-Sant'Angelo in Vado.